Autodiscagem é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

Termo para o recurso existente em sistemas que permitem a discagem automática. Termo geral que descreve técnicas de discagem que vão da discagem prévia até discagem preditiva.

Ver também 
 Automator
 Discador autómatico

Ligações externas 
 CALLALL, CALLALL PABX & Discador

Telefonia
Central de atendimento telefônico